Kamp (verblijf), een (tijdelijke) verblijfplaats
Kamp (toponiem), een geïsoleerde akker te midden van woeste grond
Hotel Kämp, een hotel in Helsinki
Een zelfgemaakte speelhut, bijvoorbeeld in een speelbos

Geografie 
Kamp (rivier), een rivier in Oostenrijk
Kamp (Amersfoort), een straat
Kamp (Bergen), een buurtschap in het Limburgse Bergen
Kamp (Beekdaelen), een buurtschap van Nuth
Kampersingel, een singel van de Noord-Hollandse stad Haarlem

Personen 

 Henk Kamp, een Nederlands politicus
 Kars Lucas Kamp, een Nederlands verzetsman

Zie ook 
Concentratiekamp
Kampeerterrein
Legerplaats
Vernietigingskamp
 Vierkamp: Grote vierkamp en Kleine vierkamp
Vluchtelingenkamp
Winterkamp
Zomerkamp (recreatie)

Camp (doorverwijspagina)
De Kamp (doorverwijspagina)
Kampen (doorverwijspagina)
Tweekamp (doorverwijspagina)
Van de Kamp (doorverwijspagina)